Карл Еузебијус од Лихтенштајна (1611 — 1684) је био дргуи кнез Лихтенштајна. Титулу је наследио од свог оца Карла 1627. године. Када се ово десило имао је само 16 година па је регенство владало уместо њега до 1632. године. Од 1639. до 1641. био је главни капетан Горње и Доње Шлезије.

Након Тридесетогодишњег рата доста је радио на економској обнови својих поседа. Био је такође мецена и покривитељ архитеката.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1611.
Умрли 1684.
Кнежеви Лихтенштајна